Meaning of Life, álbum de estúdio da cantora norte-americana Kelly Clarkson
The Meaning of Life (filme), filme do grupo inglês Monty Python
The Meaning of Life (canção), single da banda estadunidense The Offspring
Sentido da vida (meaning of life em inglês), questionamento filosófico a cerca do propósito e significado da existência humana
The Meaning of Life (álbum), álbum da banda de thrash metal Tankard.

Ver também

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música